Angersberg ist der Name folgender Orte:

 Angersberg (Gemeinde Hargelsberg), Ortsteil der Gemeinde Hargelsberg, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Angersberg (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
Siehe auch:
 Angerberg
 Angerburg
 Burg Angerberg
 Burg Angern, Estland
 Burg Anger, Südtirol